Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2014 - moški smuk. Zmagal je Matthias Mayer, drugo mesto je osvojil Christof Innerhofer, tretje pa Kjetil Jansrud.

Rezultati

Viri
 Uradni rezultati

Smuk moški

2014